Râul Baba se poate referi la:

 Râul Baba, Șușița
 Râul Baba, Putna

Altele 
 Râul Babarunca

Vezi și 
 Baba (dezambiguizare)

Toponime românești